Некрасово — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Входит в состав Варшавского сельского поселения.

История 
Поселок основан на месте Некрасовского прииска, заложенного в 1892 предпринимателем из Екатеринбурга Л. А. Шварте.

В 1929 жители организовали колхоз «Скотовод». Ныне располагается 2-е отделение СХПК «Варшавское».

Официально поселок был зарегистрирован и назван в 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок «Участок № 95» совхоза «Варшавский» переименован в Некрасово.

Население

Улицы 
 Восточная улица
 Лесная улица
 Центральная улица

Инфраструктура 
 Начальная школа (закрыта)
 ФАП (закрыт)

Литература

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района